Stadtbad Mitte ist der Name verschiedener Hallenbäder:

 Stadtbad Mitte (Berlin)
 Stadtbad Mitte (Frankfurt am Main)

Siehe auch:

 Altes Stadtbad
 Stadtbad